Красногрудый сокол () — вид птиц из семейства соколиных.

Распространение 
Ареал простирается от южной части Мексики до севера Аргентины.

Описание 
Соколы среднего размера. Длина тела 35—40 см, вес 325—700 г. Оперение аналогично таковому у Falco rufigularis, считается, что Falco deiroleucus наиболее близкие родственники с этим видом.

Биология 
Эти соколы — хищники, охотящиеся на птиц. Представители вида намеренно врезаются в листья деревьев, на которых скопилась вода, устраивая себе своеобразное купание.

Охранный статус 
МСОП присвоил таксону охранный статус NT.

Примечания

Ссылки 
 Orange-breasted Falcon photo gallery, vireo.acnatsci.org
 Stamp photo (Боливия)
 Orange-breasted Falcon videos в Internet Bird Collection

Соколиные
Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1825 году